Абезьский лагерь — подразделение в системе исправительно-трудовых учреждений СССР, действовавшее с 1932 года по 1959 гг. в посёлке Абезь.

История 
Первоначально Абезьское лагерное отделение относилось к Северному управлению лагерей железнодорожного строительства ГУЛЖДС. 27 мая 1949 года в связи с передислокацией этого управления и освобождением помещений в посёлке Абезь организовано лаготделение Минлага для инвалидов и нетрудоспособных политических заключённых на 5000 человек.

Здесь находилось шесть лагерных пунктов Минерального лагеря (4 — для мужчин и два — для женщин). В четвёртом лагпункте были десятки бараков (среди них и огромный кирпичный барак, в котором до этого была ремонтно-механическая мастерская), бараки для инвалидов и больница.

Некоторые известные заключённые 
В лагере находилась в заключении белорусская поэтесса Лариса Гениюш.

В лагере находились в заключении и погибли Лев Карсавин, Николай Пунин, Андрей Симуков, Иван Фещенко-Чопивский, Иван Коноплин, Дионисий Каетанович, Григорий Лакота, Григорий Сорокин, , Дер Нистер.

В Абези были в заключении Евгения Таратута, Сусанна Печуро, жена композитора Сергея Прокофьева Лина Ивановна Прокофьева.

В Абезьском лаготделении для инвалидов и нетрудоспособных политических заключённых находился Рихард Рудзитис.

Из числа религиозных деятелей в Абези в 1948-1956 гг. содержались епископы Христиан веры евангельской Афанасий Иванович Бидаш, и Филипп Шокало (г. Кривой Рог, Украина).

Мемориальное кладбище жертв тоталитарного режима в Абези 
На окраине посёлка Абезь, за дренажной канавой, расположено кладбище Абезьского лагеря. По размеру — 3,75 га. Кладбище было признано мемориальным в 1999 году.

12 августа 1990 года перед входом на поселковое кладбище установлен памятник скорби «Пылающий крест», памяти литовских политзаключённых Абезьского лагеря (автор проекта скульптор И. Иодишюс). Монумент освящён епископом , бывшим узником Интинского лагеря. Надписи на табличках на литовском, английском, русском и коми языках: «Невернувшимся / Вильнюсское общество ссыльных».

Примечания

Литература 
 «Абезь і Адак — дорога у вічність», Інна Федущак, Віктор Федущак. — Львів. — 2006. — 282 с. («Абезь и Адак — дорога в вечность», Инна Федущак, Виктор Федущак). Предисловие Михайла Горыня
 Дробинский, Я. От Гомеля до Эстремадуры. [О секретаре ЦК комсомола Запападной Белорусси Н. Дворникове]. Минск, «Беларус», 1971. — 192 с. — 60 000 экзГенеральный алфавитный каталог книг на русском языке (1725—1998) Государственная библиотека Югры
 Дробинский, Я. Хроника одного следствия (август 1937 — декабрь 1939 гг.) . — Hannover.; Verlag «SPIRIDONOV.DE», Verlag «EPUBLI» (drück), 2012. — 298 с. — ISBN 978-3-8442-0968-6.

Ссылки 
 Абезьский лагерь

Репрессии в СССР
Памятники жертвам сталинских репрессий
Инта
Лагеря ГУЛАГа в Коми